Джова́нни Батти́ста Буга́тти (; ,  — , ) по прозвищу Mastro Tittа (искажённое , «исполнитель правосудия») был официальным палачом Папской Области в 1796—1865. Ему приписываются казни 516 человек, как правило, происходившие на Пьяцца дель Пополо и у замка Святого Ангела.

Биография 
Первую казнь Бугатти провёл 22 марта 1796. До 1810 года осуждённых казнили через повешение или обезглавливание, с 1816 года Бугатти казнил гильотиной; в отличие от французских образцов, римская гильотина имела прямое, а не скошенное, лезвие. 19 мая 1817 свидетелем казни стал Байрон, описавший её в письмах на родину, а 8 марта 1845 года — Диккенс, опубликовавший описание казни в «Картинах Италии» (1846).

Тело было увезено на телеге, нож тщательно вытерт, помост разобран, и все отвратительные приспособления убраны. Палач — человек, ex officio поставленный вне закона (какая сатира на то, что зовётся возмездием!) и под страхом смерти не смеющий перейти мост св. Ангела, кроме как для исполнения своих обязанностей, — удалился в свою берлогу, и представление было окончено.
Диккенс, «Картины Италии», перевод А. С. Бобовича

Mastro Tittа неоднократно появляется в сонетах римского поэта Джузеппе Белли. Поэт, современник Бугатти, упоминает римский обычай приводить на казнь малых детей, «в назидание», и давать им хорошего шлепка в момент смерти казнённого:

Tutt’a un tempo ar paziente mastro Titta
J’appoggi un carcio in culo, e ttata a mene
Un schiaffone a la guancia de mandritta.
Джузеппе Белли, 29 сентября 1830

Интересные факты 
 Бугатти было запрещено покидать родной квартал Трастевере, кроме как по «служебным делам». Переход палача через мост Святого Ангела сигнализировал римлянам, что казнь состоится немедленно и пора собираться на зрелище у лобного места.
 В возрасте 85 лет Бугатти был отправлен в почётную отставку с ежемесячной пенсией в 30 скуди.
 Свидетели описывали его как набожного человека невысокого роста, крепкого телосложения, всегда хорошо одетого.
 Он был женат, но бездетен. В свободное время семья продавала туристам зонтики (традиционный промысел жителей via degli Ombrellari) и прочие безделушки.
 Заработок Бугатти на государственной службе был фиксирован и не зависел от количества казней. За палачом было закреплено служебное жильё. Непосредственно за казнь Бугатти получал символическое вознаграждение в размере трёх чентезимо (0,03 лиры), что должно было подчёркивать совершение казни во имя правосудия, а не наживы.
 Гильотина в Риме пережила Бугатти на целый год: после последнего применения 9 июля 1870 она была отменена в ходе объединения Италии.
 Личные вещи и орудия Бугатти хранятся в римском Музее криминологии.

Примечания

Ссылки 
 Итал. Подробная биография на wikisource 
 Англ. Биография
 Англ. Казни в Риме XIX века 
 Англ. и итал. источники: Диккенс и Белли 

Палачи